Lava signifie « lave » en anglais. C'est un nom désignant notamment :

Titres 

 Lava est un film indien réalisé par T. Hariharan en 1980.
 Lava est un film indien réalisé par Ravindra Peepat en 1985.
 Lava est une série télévisée belge créée en 1989.
 Lava est un film allemand réalisé par Roland Pfaus en 2000.
 Lava est un film britannique réalisé par Joe Tucker en 2001.
 Lava est un court métrage d'animation américain réalisé par James Ford Murphy et produit par Pixar Animation Studios, sorti en 2015

Patronyme 

 William Lava (1911-1971) est un compositeur américain.

Toponyme 

 Lava, bourg du Bengale-Occidental en Inde.
 Lava, commune de la région Lombardie dans la province de Brescia en Italie.
 Lava Beds National Monument, monument national américain, en Californie.
 Lava Beds Wilderness, une aire protégée au sein du Lava Beds National Monument.
 La Lava Butte, un des cônes volcaniques du cratère Newberry situé aux États-Unis, dans l'Oregon.
 Lava Butte Trail, sentier de randonnée faisant le tour du cratère volcanique.
 Lava Butte Lookout, tour de guet située au sommet de la Lava Butte.

Hydronyme 
 Le Lava est une rivière du département Corse-du-Sud, en France.
 Lava est le nom russe de la rivière Alle.

Musique 
 Lava Records est un label de disque.
Lava, une chanson du groupe de métal industriel Ministry.

Entreprises 
 Lava International est une multinationale indienne spécialisée dans la téléphonie mobile.

Divers 
 L'opération Lava Jato, scandale politico-financier au Brésil.
 Avan Lava, groupe musical américain originaire de New York.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme